Александр Кириллович Соловьёв (род. , с. Манино, Воронежской области) — российский государственный деятель, предприниматель, председатель правления Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка России, председатель Общественной палаты Воронежской области.

Биография 
Родился в рабочей семье. Отец — кочегар молокоприемного пункта, мать работала лаборантом на этом же предприятии. Имеет два высших образования. В 1973 году окончил физико-математический факультет Воронежского государственного педагогического института, в 1982 году экономический факультет Воронежского политехнического института. 

С 1968 года по1971 год работал рабочим на заводе «Электросигнал». Затем, до1985 года трудился в комсомольских и партийных организациях города Воронежа. 

С 1985 года работал в должности заместителя председателя Воронежского горисполкома и до 1991 года состоял в плановых комиссиях Воронежского городского и областного исполнительных комитетов. В 1990 году был назначен заместителем начальника областного планово-экономического управления, а с 1991 по1992 год первым заместителем главы Администрации Воронежской области. 

С 1992 года по 1994 год Соловьёв работал заместителем генерального директора коммерческого банка «Воронеж». 

С 1994 по 2001 год занимал должность председателя правления Воронежского банка Сбербанка России, а с 1997 года одновременно являлся заместителем  председателя правления Сбербанка России. 

С 2001 по 2014 год работал председателем правления Центрально-Чернозёмного банка, (в обслуживание которого входят Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области) и заместителем председателя правления, членом  Наблюдательного Cовета и членом Правления Сбербанка России за что, в разные периоды, был удостоен высокой оценки Президента Сбербанка,  Президента России и РПЦ получив из их рук орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден Преподобного Сергия Радонежского III степени и другие ордена и награды. 

С 2004 года — председатель попечительского совета по строительству кафедрального Благовещенского собора в городе Воронеж. Председатель Общественной палаты Воронежской области.

По версии агентства REGNUM в 2003 году Александр Соловьев входил в первую десятку ведущих политиков Воронежской области.

По сообщениям прессы в конце 2019 года Александр Соловьёв, являясь основателем Группы компаний «Олимп Здоровья», открыл в Москве клинику эстетической медицины «Олимп Клиник», вложив в её создание около 1 млрд. рублей, с перспективой открытия в 2020 году второго медицинского центра в городе Воронеж для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и кардиологической патологией, с предполагаемым объемом инвестиций в 1,5–2 млрд рублей, на средства полученные от продажи 22,5% акций ООО ГК «Агро-Белогорье», одной из крупнейших компаний Черноземья. Первый центр семейной медицины «Олимп здоровья» был открыт Соловьевым в Воронеже в 2018 году и освящен Митрополитом Воронежским и Лискинским Сергием. В рейтинге, проводимом в феврале 2019 года маркетинговым агентством «Знак» и медиагруппой De Facto, этот проект занял первое место в регионе. Позже, в декабре 2020 года в Воронеже, на базе центра семейной медицины «Олимп Здоровья», была открыта Профессорская клиника ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, целью которой является формирование гибкой системы взаимодействия университета с практическим здравоохранением в сфере подготовки кадров на уровнях средне-профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования.

Награды 

 орден «Знак Почета»; 
 орден Дружбы; 
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
 награды Русской Православной церкви: 

— Орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени;

— Орден Преподобного Серафима Саровского III степени;

— Орден Преподобного Сергия Радонежского III степени;

 почетный знак отличия — Золотой знак Сбербанка России;
 почетный знак правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской».

Семья 
Женат, имеет дочь.

Примечания 

Предприниматели России